Zard Kūh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zard Kūhī, ort, Khorasan, 
 Zard Kūh (bergskedja i Iran), 

Robotskapade Iranförgreningar